Det sovjetiske mesterskab i ishockey 1948-49 var det tredje sovjetiske mesterskab i ishockey for klubhold. Turneringen blev afviklet i ligaform med deltagelse af 10 hold i 1. gruppe. Derudover blev der afviklet en turnering i 2. gruppe med deltagelse af 12 hold, der spillede om tre oprykningspladser til 1. gruppe.

Mesterskabet blev vundet af de forsvarende mestre CDKA Moskva, som dermed vandt titlen for andet år i træk og anden gang i alt. Sølvmedaljerne gik til VVS MVO Moskva, som vandt medaljer for første gang, mens Dynamo Moskva måtte tage til takke med bronzemedaljerne for anden sæson i træk. Det var tredje år træk, at alle tre medaljesæt blev vundet af hold fra hovedstaden.

1. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 10 hold fra fem byer i den vestlige del af landet.

Halvdelen af holdene kom fra hovedstaden Moskva. De øvrige deltagere var to hold fra Leningrad, Dynamo og Dzerzjinets, samt to hold fra de baltiske republikker, Dynamo Tallinn fra Estiske SSR, Dinamo Riga fra Lettiske SSR, mens det sidste hold var oprykkerne Dzerzjinets Tjeljabinsk, der debuterede i den bedste sovjetiske række.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 10 hold, som spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Dzerzjinets Leningrad rykkede ned og blev erstattet af Lokomotiv Moskva, Dynamo Sverdlovsk og SKIF Leningrad, som rykkede op fra 2. gruppe, hvorved 1. gruppe blev udvidet fra 10 til 12 hold.

Medaljevindere 

De tre medaljevindende hold bestod af nedenstående spillere.

Topscorere

All star-hold

2. gruppe

Hold 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold, der spillede om tre oprykningspladser til 1. gruppe.

Stillinger og resultater 

Turneringen havde deltagelse af 12 hold, der var opdelt i to geografiske zoner med 5 eller 7 hold. I hver zone spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i finalrunden.

Central zone

Øst-zone

Finalerunde 

Finalerunden havde deltagelse af de to bedste hold fra hver zone i 2. gruppe, og den blev spillet i Molotov. De fire hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om tre oprykningpladser til 1. gruppe.

Kilder / eksterne henvisninger 
Hockey Archives - Championnat d'URSS 1948/49 
Conway's Russian Hockey Blog - 1948-49: Capital Dominance 
VK - Чемпионат СССР 1948-49 
Чемпионат - Наша история. Часть 3. 1948-1949  
Звезды русского хоккея - II чемпионат СССР 
EuroHockey - Soviet League 1948-49

Noter 

1948-49
Ishockey i 1948
Ishockey i 1949